La famille de Córdoba, dont les membres utilisent le plus souvent le patronyme de Fernández de Córdoba, est une des plus importantes familles de la noblesse andalouse.

Branches de la famille

Personnalités de la famille
 Francisco Fernández de Córdoba, Francisco Fernandez de Cordoba, abbé de Rute (¿1565?–1626);
 Fernando Fernández de Córdova (1809–1883), militaire et homme politique espagnol ;
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1585-1635), militaire espagnol ;
  :
 Luis Fernández de Córdova, frère de Fernando, militaire et homme politique espagnol ;
 Luis Fernández de Córdoba (1480-1526), III Comte de Cabra, homme d'arme et diplomate ;
 Luis Antonio Fernández de Córdoba Portocarrero, archevêque de Toléde de 1755 à 1771.